Сан Матео Јолоксочитлан има више значења:

 Општина Сан Матео Јолоксочитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Матео Јолоксочитлан (Сан Матео Јолоксочитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику